Il Campionato Italiano Football a 9 FIDAF 2022 - Trofeo Paolo Crosti (CIF9) è la 15ª edizione del campionato di football americano di Terza Divisione organizzato dalla FIDAF (36ª edizione del campionato di terzo livello, 20ª edizione a 9 giocatori). Vi partecipano 36 squadre divise in 9 gironi.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

7ª giornata

8ª giornata

9ª giornata

10ª giornata

Classifiche

Legenda 
PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte, P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti
La qualificazione ai playoff è indicata in verde

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Girone G

Girone H

Girone I

Playoff

Tabellone

Wild Card

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

XXII NineBowl

XXII NineBowl

Marcatori

Passer rating
La classifica tiene in considerazione soltanto i quarterback con almeno 10 lanci effettuati.

Note

Voci correlate 
Italian Football League 2022.
Campionato Italiano Football Americano Femminile 2022
Seconda Divisione FIDAF 2022
Coppa Italia Tackle Femminile 2022
Winter League IAAFL 2022
Spring League IAAFL 2022
CSI 7-League 2022
CSI 5-Men 2022
Campionato italiano di football americano

Collegamenti esterni 
 
 
 

 2022